

Localidades

 Besse (Cantal)
 Besse (Dordonha)
 Besse (Isère)
Ou ainda:
 Besse-et-Saint-Anastaise - no departamento de Puy-de-Dôme
 Besse-sur-Issole - no departamento de Var

Desambiguações de topônimos

ru:Бесс (Besse)